

Geografia

Francia 
 La Coudre – ex comune ora frazione di Argentonnay, comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 La Coudre – ex comune ora frazione di Neuchâtel, comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)